Australia kan syfta på:

Filmer 
 Australia (film, 1989) – en australisk film från 1989 i regi av Jean-Jacques Andrien
 Australia (film) – en australisk film från 2008 i regi av 	Baz Luhrmann

Skepp
 Australia II – den första segerrika utmanaren om segeltävlingen America's Cup sedan den instiftades 1851

Se även 
 Australien